West Branch Reservoir (Connecticut)
 West Branch Reservoir (Nowy Jork)